Nome di due diversi comuni del Panama:

La Arena – situato nel distretto di Chitré
La Arena – situato nel distretto di Los Pozos